Malta Grand Prix 1998, uradno Rothmans Grand Prix 1998, je bil poklicni nejakostni snooker turnir. Potekal je od 3. do 6. decembra 1998 v hotelu New Dolmen v Qawri, Malta.

Zmagal je Škot Stephen Hendry, ki je v finalu z izidom 7-6 porazil branilca naslova, Irca Kena Dohertyja. Vsaj v četrtfinale so se uvrstili trije domačini, višje - klonil je v polfinalu je posegel le Alex Borg, ki je izpadel proti kasnejšemu zmagovalcu Stephenu Hendryju.

Končnica

Viri
Turnir na WWW Snooker 

1998
Malta Grand Prix